Foi a terceira edição do torneio africano de clubes continental Copa das Confederações da CAF. O Étoile du Sahel da Tunísia, foi o campeão do torneio.

Equipes classificadas

Rodadas de qualificação

Fase pré-eliminatória

|}
1 Entente e Bakau United abandono. 
2 Zimbabwe não enviou time a copa. 
3 A disputa entre Ferroviário e Elan Club foi em uma única partida.

Primeira pré-eliminatória

|}
1 TP Mazembe foi desqualificado.

Segunda pré-eliminatória

um total de 16 equipes jogaram na segunda pré-eliminatória. 

|}

Play Off
Nesta rodadas o 8 ganhadores das oitavas, jogavam contra os perdedores da Liga dos Campeões da CAF de 2006, para avançar a fase de grupos.

|}

Fase de grupos (semifinal)

Grupo A

|

|}

Grupo B

|

|}

Finais

Agregado

|}

Campeão

Ligações externas 
 
 

 2006
2006 no futebol